Makro eller macro kan avse:

Medicin 
 Makrocytär anemi - en beskrivande term för blodbrist där de röda blodkropparna har större storlek än normalt.
 Makrofager - en typ av cell som ingår i det ospecifika immunförsvaret. 
 Makroglobulinemi - en ovanlig blodcellscancer 
 Makrolid - en typ av antibiotika.

Teknik 
 Makro (datateknik) – en samling instruktioner som används för att automatisera ofta återkommande och/eller repetitiva arbetsmoment vid användning av datorprogram
 Makrofotografi – en typ fotografering då motivet befinner sig mycket nära objektivet.
 Makromolekyl - en stor molekyl. 
 Makroskopi - en fysikalisk term som betyder ungefär "storskalig", "synlig för blotta ögat" eller "enkel att se".

Övrigt 
 Makrobiotik - en livsstil som lägger stor vikt vid kostens betydelse för en god hälsa på alla plan,
 Makroekonomi – ett begrepp inom ekonomi som handlar om aggregerade storheter.
 Makronäringsämnen - Växtnäring kan delas in i makronäringsämnen och mikronäringsämnen.
 Makrosociologi - en sociologisk ansats som studerar samhället till dess helhet och håller en hög abstraktionsnivå.

Se även 
 Makron